Gómez Farías kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gómez Farías (kommun i Mexiko, Chihuahua), 
 Gómez Farías (kommun i Mexiko, Jalisco), 
 Gómez Farías (kommun i Mexiko, Tamaulipas), 
 Gómez Farías, Guerrero, ort, Ajuchitlán del Progreso, 

Robotskapade Mexikoförgreningar